Hyacint může znamenat:

 Hyacint – rod rostlin
 Hyacint (jméno) – mužské jméno
 
 Hyacint – odrůda zirkonu